Rich Creek ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Rich Creek (Virginia), Ort im Giles County, Bundesstaat Virginia
 Rich Creek (Tennessee), Ort im Marshall County, Bundesstaat Tennessee

Fließgewässer:

 Rich Creek (Kenai Peninsula, Alaska)
 Rich Creek (Matanuska-Susitna, Alaska)
 Rich Creek (Park County, Colorado)
 Rich Creek (Caribou County, Idaho)
 Rich Creek (Wayne County, Indiana)
 Rich Creek (Colusa County, Kalifornien)
 Rich Creek (Lawrence County, Kentucky)
 Rich Creek (Lincoln County, Montana)
 Rich Creek (Delaware County, New York)
 Rich Creek (Coos County, Oregon)
 Rich Creek (Baker County, Oregon)
 Rich Creek (Josephine County, Oregon)
 Rich Creek (Malheur County, Oregon)
 Rich Creek (Wallowa County, Oregon)
 Rich Creek (Bedford County, Tennessee)
 Rich Creek (Houston County, Texas)
 Rich Creek (Giles County, Virginia)
 Rich Creek (Patrick County, Virginia)
 Rich Creek (Fayette County, West Virginia)
 Rich Creek (Kanawha County, West Virginia)
 Rich Creek (Logan County, West Virginia)
 Rich Creek (Mercer County, West Virginia)
 Rich Creek (Monroe County, West Virginia)
 Rich Creek (Wayne County, West Virginia)